Złota (gemeente)
 Złota (powiat Pińczowski)

of naar
 Złota Kaczka, een Poolse filmprijs